Kvænangen steht für folgende geografische Objekte in Norwegen:
 Kvænangen (Kommune) in Troms og Finnmark
 Kvænangen (Fjord) in Troms og Finnmark